#перенаправление Сакри-Куори-ди-Джезу-э-Мария-а-Тор-Фьоренца (титулярная церковь)